Geoffrey de Mandeville ist der Name folgender Personen:

*Geoffrey de Mandeville (Konstabler) († ~1100), Konstabler des Tower of London
Geoffrey de Mandeville, 1. Earl of Essex († 1144), englischer Adliger, Handlungsträger zur Zeit des Königs Stephan
Geoffrey de Mandeville, 2. Earl of Essex († 1166), Sohn des 1. Earl of Essex
Geoffrey FitzGeoffrey de Mandeville, 2. Earl of Essex († 1216), englischer Peer, Earl of Essex und Earl of Gloucester